Robert Taylor (1763-1845) -- politico statunitense della Virginia
Robert Taylor – attore cinematografico e televisivo statunitense
Robert Taylor – animatore statunitense
Robert Taylor – architetto del XVIII secolo
Robert Taylor – velocista statunitense nato nel 1948
Robert Taylor – velocista statunitense nato nel 1953
Robert Taylor – attore australiano
Robert Taylor – ex calciatore, allenatore e procuratore sportivo britannico
Robert Taylor – calciatore finlandese
Robert Taylor – informatico e psicologo statunitense
Robert Taylor – guardaboschi britannico (1919-2007) che nel 1979 fu testimone dell'incidente di Livingston